Ледовый дворец — название ряда спортивных сооружений.

 Ледовый дворец «Балашиха-Арена» (Балашиха)
 Ледовый дворец спорта «Татнефть-Арена» (Казань)
 Ледовый дворец спорта (Барановичи)
 Ледовый дворец спорта (Гродно)
 Ледовый дворец (Дмитров)
 Ледовый дворец (Курган)
 Ледовый дворец спорта имени И. Х. Ромазана в Магнитогорске
 Ледовый дворец спорта (Москва)
 Ледовый дворец спорта (Минск)
 Ледовый дворец спорта (Набережные Челны)
 Ледовый дворец спорта (Нефтекамск)
 Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
 Ледовый дворец спорта (Северодонецк)
 Ледовый дворец спорта (Солигорск)
 Айсберг (ледовый дворец спорта) в Сочи
 Ледовый дворец (Тула)
 Ледовый дворец спорта (Ханты-Мансийск)
 Ледовый дворец (Череповец)
 Ледовый дворец (Рига)
 Ледовый дворец (Новосибирск)

См. также 
 Список крытых ледовых арен России